Jessé (cantor)
 Jesse (série)
 Jesse — música do cantor israelense Ivri Lider

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos

fi:Jesse